OIR steht für:
 Österreichisches Institut für Raumplanung
 Online Insertion and Removal, siehe Hot Swapping
 Operation Inherent Resolve, US-Intervention gegen den Islamischen Staat
 Optical and Infrared Astronomy, eine Abteilung des Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge (Massachusetts)
 Organisation internationale pour les réfugiés (dt. Internationale Flüchtlingsorganisation), Sonderorganisation der Vereinten Nationen
 Organisation Internationale de Radiodiffusion
 Flughafen Okushiri (IATA-Code), japanischer Flughafen

Oir steht für:
 Oir (Sélune), Fluss in Frankreich, Normandie, Nebenfluss der Sélune

Siehe auch:
 Oldenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 91 (OIR 91)

Abkürzung